Iso Varissaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso Varissaari (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Iso Varissaari (ö i Kajanaland), 
 Iso Varissaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar